Karl kan have flere betydninger:

Navn 
 Karl (navn) – er et drengenavn

Andet 
 Bondekarl – en arbejder på en gård
 Karl (landbrug) – en person af hankøn eller en medhjælper ved et landbrug

Se også 
 Karlsvognen – er et stjernemønster
 Karlsvognen (film) – var en dansk film fra 1992
 Rigs vandring – er en saga hvor Karl er ophav til bøndernes æt